Васкесу (озеро) — озеро, расположенное приблизительно в центре национального парка Принс-Альберт.
 Васкесу (река)